Пробота () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Пробота () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Пробота.
 Пробота () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Долхаска.